Areu (em grego: Αρεύς ou Αρέας) pode se referir a:

 Areu I - rei de Esparta de 309 a 265 a.C.
 Areu II - rei de Esparta de 262 a 254 a.C.

Desambiguação